Frankel ist der Familienname folgender Personen:
 Benjamin Frankel (1906–1973), englischer Komponist
 Bernice Frankel (1922–2009), US-amerikanische Schauspielerin, siehe Beatrice Arthur
 Bethenny Frankel (* 1970) US-amerikanische Autorin und Unternehmerin
 Cyril Frankel (1921–2017), britischer Film- und Fernsehregisseur
 Daniel Frankel (1900–1988), britischer Politiker
 Danny Frankel, US-amerikanischer Jazzmusiker

 Fabien Frankel (* 1994), britisch-französischer Schauspieler
 Giza Frankel (Gizela Frenkel; 1895–1984), israelische Ethnologin polnischer Herkunft
 Jeffrey Frankel (* 1952), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Justin Frankel (* 1978), Softwareentwickler
 Leó Frankel (Léo Fränkel; 1844–1896), kommunistisch-sozialistischer Politiker
 Lois Frankel (* 1948), US-amerikanische Politikerin
 Mark Frankel (1962–1996), britischer Schauspieler
 Max Frankel (ursprünglich Max Fränkel; * 1930), US-amerikanischer Journalist deutscher Herkunft
 Naomi Frankel (1918–2009), israelische Schriftstellerin deutscher Herkunft
 Otto Frankel (Otto Herzberg Frankel; 1900–1998), australischer Biologe und Genetiker österreichischer Herkunft
 Zacharias Frankel (1801–1875), deutscher Rabbiner

Siehe auch:
 Frankel (* 2008), englisches Rennpferd
 Frankel Steel
 Fränkel
 Fränckel
 Frenkel
 Frankl